World Matchplay 2021 (darts) - dartstoernooi
 World Matchplay 2021 (golf) - golftoernooi